Joel Hanley (né le  à  dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 
Hanley joue en tant que junior A avec les Hurricanes de Newmarket avant de rejoindre en 2010 l'Université du Massachusetts à Amherst où il joue quatre saisons avec l'équipe de hockey des Minutemen. Sa carrière universitaire terminée, il signe en mars 2014 son premier contrat professionnel avec les Pirates de Portland de la Ligue américaine de hockey. Il passe une autre saison avec les Pirates en 2014-2015, où il a fait un bref passe avec les Gladiators de Gwinnett de l'ECHL.

Il signe avec les Canadiens de Montréal en  et se retrouve dans la LAH avec les IceCaps de Saint-Jean. En , alors que la liste des joueurs blessés s'allonge chez les Canadiens, il est rappelé par le grand club et dispute sa première partie dans la Ligue nationale de hockey le  contre les Flames de Calgary. Au match suivant, le  contre les Ducks d'Anaheim, il réalise deux aides comme premiers points dans la ligue.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2007-2008 || Hurricanes de Newmarket || LHJPO || 2||0||0||0||0|| - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Hurricanes de Newmarket || LHJO || 50||14||24||38||61 || 9 || 3 || 1 || 4|| 22
|-
| 2009-2010 || Hurricanes de Newmarket || LHJO ||23||5||15||20||11|| 19||4||9||13||12
|-
| 2010-2011 || Minutemen d'UMass || HE || 28||3||15||18||24|| - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Minutemen d'UMass || HE || 36||7||18||25||18|| - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Minutemen d'UMass || HE || 33||5||11||16||46|| - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Minutemen d'UMass || HE || 34||2||14||16||39|| - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Pirates de Portland || LAH || 15||0||5||5||6|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Gladiators de Gwinnett || ECHL || 3||1||0||1||0|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 63||2||15||17||34 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 61||5||8||13||23 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 10 || 0 || 6 || 6 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 65 || 2 || 20 || 22 || 34 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
|2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 4  || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH||52 ||2 ||18 ||20 ||31 ||9 ||0 ||4 ||4 ||0
|-
| 2017-2018 || Coyotes de l'Arizona || LNH||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Stars du Texas || LAH||60 ||8 ||20 ||28 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH||16 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Stars du Texas || LAH||60 ||8 ||20 ||28 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Stars de Dallas || LNH||16 ||0 ||0 ||0 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2019-2020 || Stars du Texas || LAH|| 40 || 0 ||10 || 10 || 8|| - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Stars de Dallas || LNH|| 8 || 0 ||2 || 2 || 6|| 12 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2020-2021 || Stars de Dallas || LNH || 35 || 0 || 8 || 8 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Stars de Dallas || LNH || 44 || 2 || 4 || 6 || 4 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-

| 125 || 2 || 20 || 22 || 18 || 20 || 1 || 1 || 2 || 4

Références 

Naissance en juin 1991
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Minutemen de l'UMass
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars du Texas